Neoleria är ett släkte av tvåvingar. Neoleria ingår i familjen myllflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myllflugor
Neoleria